Станѝслав Врублѐвски () е полски юрист, специалист по римско право, професор в Ягелонския университет, където в периода 1906 – 1926 година ръководи Катедрата по римско право, председател на Върховната контролна камера (1926 – 1930), председател на Полската академия на знанията (1935 – 1938), член на Варшавското научно дружество, сенатор, IV мандат (1935 – 1938), брат на юриста Владислав Врублевски.

Трудове 
 Zur Lehre von der Collision der Privatrechte (1894)
 Powszechny kodeks handlowy (1898) – в съавторство с Юзеф Розенблат
 Posiadanie na tle prawa rzymskiego (1899)
 Powszechna ustawa wekslowa (1900)
 Komentarz do §§ 531 – 824 austryackiego kodeksu cywilnego (prawo spadkowe) (1904)
 Prawo wekslowe austryackie (1910)
 Ograniczenia darowizny w prawie rzymskim (1912)
 Powszechny austryacki kodeks cywilny z uzupełniającymi ustawami i rozporządzeniami objaśniony orzecznictwem Sądu Najwyższego, cz. I: §§ 1 – 937 (1914 r.) i cz. II: §§ 938 – 1502 (1914, 1918)
 Usucapio pro herede (1923)
 Polskie prawo wekslowe z 14 listopada 1924... (1925)
 Polskie prawo czekowe z 14 listopada 1924 wraz z przepisami o procesie wekslowym i opłatach od weksli (1926)
 Zakończenie ustawy (przyczynek do techniki kodyfikacyjnej) (1929)
 Polskie prawo wekslowe i czekowe wraz z przepisami o proteście pocztowym, o należnościach za protest, o procesie wekslowym i czekowym oraz o opłatach stemplowych z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego (1930)
 Zbędność protestu u domicyliata (1930)
 Przedawnienie procentów brutto (1939)

Бележки 

Полски юристи
Полски политици
Възпитаници на Ягелонския университет
Възпитаници на Хумболтовия университет
Преподаватели в Ягелонския университет
Председатели на Полската академия на знанията
Членове на Варшавското научно дружество
Носители на Ордена на Възраждане на Полша
Починали във Варшава